Крупея (Крупянка) — река в Псковской области, приток Великой.
 Крупея — озеро в Пригородной волости и городе Пустошка Пустошкинского района Псковской области России